PNPP est un sigle pouvant désigner :
une préparation naturelle peu préoccupante ;
le para-nitrophénylphosphate.